Puchar MACEC 2004 – pierwsza edycja pucharu organizowanego przez Stowarzyszenie Motocyklowe Krajów Europy Środkowej. Do rozegrania przewidziano trzy turnieje. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów.

Terminarz 
 10 czerwca 2004  Krosno 
 26 czerwca 2004  Lwów 
 29 sierpnia 2004  Žarnovica

Turnieje

1. runda - Krosno                    
|}

2. runda - Lwów                  
|}

3.runda - Žarnovica 
rozegrano również jako zawody o Złoty Kask (ZLATÁ PRILBA SNP - doroczny turniej organozowany przez AMK PLOCHÁ DRÁHA ŽARNOVICA)
                 
   
|}

Klasyfikacja generalna 

|}
22. Tomasz Łukaszewicz, Daniel Jeleniewski, Alexandru Toma 8 pkt, 25. Vladimir Visvader, Fanica Popa, 7 pkt, 27. Marko Muller 6 pkt, 28. Iwan Mironow 5 pkt 29. Jakub Hejral 4 pkt, 30. Wiktor Sawickij, Taras Sawickij, Lubomir Wojtik 3 pkt, 33. Petro Fedik, Mirosław Cierniak, Aleksander Piatniczko, Jan Hlacina 2 pkt 37. Miroslaw Szczurek, Grzegorz Czechowski 0 pkt.

Przypisy 

2004
2004 w sporcie żużlowym
2004 w polskim sporcie
2004 na Ukrainie
2004 na Słowacji
Sport w Krośnie
Sport we Lwowie